França:
 Corbeil (Marne) municipi francès de la Xampanya-Ardenes
 Corbeil-Cerf municipi francès de la Picardia
 Corbeil-Essonnes municipi francès de l'Illa de França, anomenat Corbeil fins al 1951, i que donà lloc a:
Comtat de Corbeil, jurisdicció feudal de França
Tractat de Corbeil tractat entre la monarquia francesa i els comtats catalans